Bulbocastanum majus är en flockblommig växtart som beskrevs av Mariano Lagasca y Segura. Bulbocastanum majus ingår i släktet Bulbocastanum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
majus